Ioscytus är ett släkte av insekter. Ioscytus ingår i familjen strandskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Strandskinnbaggar
Ioscytus